Большая Боровка — топоним:

 Большая Боровка — деревня в Могилёвском районе Могилёвской области Белоруссии.
Большая Боровка — река в Республике Коми России.